Хрисофемида ():
 Хрисофемида — персонаж древнегреческой мифологии, дочь Агамемнона и Клитемнестры.
 Хрисофемида — персонаж древнегреческой мифологии, жена Стафила.
 (637) Хрисофемида — астероид, открытый в 1907 году.